Calhoun County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Calhoun County (Alabama)
 Calhoun County (Arkansas)
 Calhoun County (Florida)
 Calhoun County (Georgia)
 Calhoun County (Illinois)
 Calhoun County (Iowa)
 Calhoun County (Michigan)
 Calhoun County (Mississippi)
 Calhoun County (South Carolina)
 Calhoun County (Texas) 
 Calhoun County (West Virginia)